Tribbechow ist der Name von

 Adam Tribbechow (auch Tribbechovius, Tribbechov; 1641–1687), deutscher evangelischer Theologe, Historiker und Ethnologe
 Johannes Tribbechow (Johann Tribbechow; 1677–1712), Theologe und geistlicher Dichter; Sohn von Adam Tribbechow